Nostalgie Belgique est disponible en 2 stations  :
Nostalgie (Wallonie), une station de radio située dans la partie francophone de la Belgique (Wallonie) ;  

Nostalgie (Flandre), une station de radio située dans la partie flamande de la Belgique (Flandre) ;